James Blair Steedman (1817-1883), Major général de l'Union.
 Marion Steedman (?-), ancienne skieuse alpine britannique.
 Mark Steedman (1946-), linguiste informatique et spécialiste des sciences cognitives.
Patronyme anglais